Birgitte Bruun er navnet på flere personer:

 Birgitte Price, født Bruun (1934-1997) – dansk skuespiller
 Birgitte Bruun (direktør) (født 1951) – dansk erhvervsleder
 Birgitte Bruun (skuespiller) (født 1953) – dansk skuespiller
 Birgitte Bruun (keramiker) – dansk keramiker